Venerupis philippinarum är en musselart som först beskrevs av Arthur Adams och Reeve 1850.  Venerupis philippinarum ingår i släktet Venerupis och familjen venusmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Venusmusslor
philippinarum